Слободское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Слободское сельское поселение — в составе Харовского района

Воронежская область
 Слободское сельское поселение — в составе Бобровского района

Рязанская область
 Слободское сельское поселение — в составе Михайловского района

Смоленская область
 Слободское сельское поселение — в составе Угранского района
 Слободское сельское поселение — в составе Демидовского района
 Слободское сельское поселение — в составе Монастырщинского района

Ярославская область
 Слободское сельское поселение — в составе Угличского района